Кападосия () — испанская фамилия. Известные носители:

 Кападосия, Гильермо (1909—1951) — филиппинский политический и военный деятель.
  (род. 1995) — филиппинская теннисистка.

См. также